Il nome comune maccarello reale viene usato in italiano per 3 specie di pesci appartenenti al genere Scomberomorus:
Scomberomorus commerson
Scomberomorus koreanus
Scomberomorus maculatus